Артём Давидович Аветисян (род. 28 июля 1976 года, Москва) — IT-предприниматель, инвестор, меценат. В 2012 году основал некоммерческую Ассоциацию предпринимателей «Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса». Увлекается путешествиями и альпинизмом.

Биография 
Артем Давидович Аветисян родился в Москве в 1976 году.
В 1998 году окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «Финансы и кредит», после чего продолжил обучение в аспирантуре. Во время обучения в аспирантуре занимался преподаванием на кафедре оценочной деятельности. В 1997 году основал компанию ЗАО «Независимый Экспертно-Оценочный Центр», преобразованную в 2004 году в Консалтинговую группу «НЭО Центр». На сегодняшний день «НЭО Центр» входит в топ-20 крупнейших консалтинговых компаний.

В 2012 году Артем Аветисян приобрёл банк «Региональный кредит», на базе которого в 2014 году была создана IT-компания с банковской лицензией «Модульбанк» для малого и среднего бизнеса. По версии Markswebb, FinWin и самих предпринимателей сегодня «Модульбанк» является лучшим сервисом для бизнеса.

В сентябре 2015 года Артем Аветисян приобрел 100 % акций Юниаструм банка, который в 2016 году был присоединен к Банку «Восточный». В результате слияния банков компания Аветисяна «Финвижн Холдингс» стала контролировать 32 % акций «Восточного», а после реализации колл-опциона в июне 2019 года «Финвижн Холдингс» стала владеть 42 % акций. В апреле 2021 года Совкомбанк выкупил пакеты акций у основных акционеров банка «Восточный», включая «Финвижн холдингс» Артема Аветисяна.

После продажи Совкомбанку акций Банка «Восточный» «Финвижн Холдингс» Аветисяна заключила несколько удачных сделок. В июле 2021 года — проинвестировала в российскую компанию «Новые дисперсные материалы», занимающуюся производством оборудования по выпуску металлических порошков для 3D-печати. А в октябре 2021 года в рамках допэмиссии получила долю в банке «Хайс» в размере 30 %.

Общественная деятельность 
В качестве основателя Ассоциации «Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса» Артем Аветисян много лет ведет активную общественную деятельность, направленную на представление интересов российского бизнес-сообщества и улучшение инвестиционного климата в России. Совместно с предпринимателями Клуба лидеров помогал Агентству стратегических инициатив (АСИ) в разработке и реализации «Дорожных карт» Национальной предпринимательской инициативы (НПИ), куда вошли мероприятия, направленные на снижение административных барьеров при создании и ведении бизнеса в России.
В 2019 году под руководством Аветисяна в России запустили цифровую платформу «Забизнес.рф» для приема обращений предпринимателей о давлении со стороны правоохранительных органов.

Критика 
После слияния «Юниаструм банка» Артема Аветисян и Банка «Восточный», основным акционером которого являлся фонд Baring Vostok, между акционерами банка начался корпоративный спор. Компания Evison, подконтрольная Baring Vostok и владелец контрольного пакета акций Банка «Восточный», отказала компании Finvision Аветисяна в реализации колл-опцион на 9,9 % акций банка. Исполнение опциона являлось одним из условий слияния банков. В результате судебных разбирательств Арбитражный суд Амурской области в июне 2019 года обязал Evison исполнить опцион по продаже 9,9 % акций «Восточного» компании Finvision.После решения суда Baring Vostok исполнил опцион.

Арбитражные процессы проходили параллельно расследованию уголовного дела против топ-менеджеров фонда Baring Vostok по подозрению в растрате 2,5 млрд руб. В средствах массовой информации неоднократно критиковали Аветисяна и связывали арбитражные разбирательства с уголовным делом. Однако сами стороны конфликта позднее опровергли эту информацию и публично заявили о том, что корпоративный спор и уголовное дело не связанные между собой процессы.

В споре об акциях Банка «Восточный» компанию Finvision Артема Аветисяна поддержал и Лондонский суд. Трибунал Лондонского международного третейского суда (LCIA) также, как и российский суд, признал за компанией право на исполнение колл-опциона, не приняв аргументы со стороны Baring Vostok.

В октябре 2020 года трехлетний акционерный спор завершился подписанием мирового соглашения.

В Модульбанке в конце 2019 года тоже произошел трудовой спор между бывшими топ-менеджерами банка и Артёмом Аветисяном, в ходе которого первые подали в суд на Модульбанк и Аветисяна с требованиями выплатить им в качестве отступных после ухода из банка суммарно более одного миллиарда рублей. Суды всех инстанций их требования признали необоснованными. После чего бывшие топ-менеджеры Модульбанка публично признали, что были неправы в отношении своих претензий к Модульбанку и его акционеру.

Меценатство 
На средства Артема Аветисяна и предпринимателей Клуба лидеров в деревне Сопины Новгородской области отреставрирован Храм Святой Живоначальной Троицы, основанный полководцем Александром Суворовым. На восстановление храма направлено более 130 миллионов рублей.
В июле 2021 года в Италии при поддержке Аветисяна членами Клуба лидеров была основана Культурологическая Ассоциация «Suvorov Foundation», деятельность которой направлена на сохранение культурно-исторического наследия России в Европе и развитие всесторонних отношений России и Италии. В управление ассоциации Аветисян передал принадлежащую ему историческую виллу Арнольфини, расположенную в Тоскане, в которой будет открыт музей генералиссимуса Александра Суворова.
Также Аветисян пожертвовал 100 тысяч евро на начало реставрации исторического здания Palazzo Dellepiane, где в ходе битвы при Нови в 1799 году располагался штаб великого российского полководца.
На средства Артема Аветисяна была снаряжена экспедиция Клуба лидеров на Перевал Дятлова, где 30 июня 2021 года был установлен памятник погибшей в 1959 году группе Игоря Дятлова..

Примечания 

Предприниматели России
Банкиры России
Персоналии по алфавиту
Выпускники Финансового университета при Правительстве Российской Федерации